Babtschenko ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Babtschenko (* 1971), kirgisischer Sportschütze
 Arkadi Arkadjewitsch Babtschenko (* 1977), russischer Journalist und Autor